O Edifício Mythos é um espaço destinado a escritórios. Foi concebido em Julho de 2006 para a participação a um concurso realizado pelo IMOCOM, onde saiu vencedor e acabou por se inaugurar em 2012. O edifício situa-se no Parque das Nações, na Avenida D. João II, junto à rotunda de acesso ao centro comercial Vasco da Gama e a Gare do Oriente, em Lisboa.

É um edifício contemporâneo e altamente inovador para a arquitectura portuguesa, tanto a nível estético, como a nível tecnológico, devido ao facto de utilizar tecnologias de última geração, dando importância à reciclagem, à reutilização e à diminuição de consumo.

Estrutura 

Possui 10 pisos, dos quais 7 são acima do solo e os restantes 3 pisos são caves.
É um edifício que, na sua maioria, é utilizado como escritórios, embora haja a excepção do piso 0, (piso térreo) que é utilizado para comércio e uso de restauração.
Quanto as caves existem tanto espaços públicos como espaços privados, sendo estes todos parques de estacionamentos.
Todos os pisos têm no centro um “núcleo central” de betão maciço, também é onde existem as passagens, nomeadamente as escadas que dão a volta a este núcleo central.

O facto de não necessitar de pilares, pois tem só aquele núcleo central de betão, dá-lhe mais espaço para manobra, ou seja, o espaço livre nos pisos de escritório (0º - 6º) tem uma área maior que de outra maneira não teria.
Nos pisos de escritório cada piso tem uma área média de 946,00m2, o que faz uma área total dos pisos do 1º ao 6º de 7.374,00m2.

Nos pisos da cave a área chega a ter 2.646,00 m2 por piso e 7.938m2 no total. Ainda consegue ter 207 lugares de estacionamento.

No hall ou piso 0 é onde podemos encontrar a maior área de todo o edifício e que consegue chegar aos 1.695,60m2. Ainda neste piso, e pela forma como foi desenhado, o núcleo central é uma “viga” que passa pelo 7º pisos acima do solo, o que faz com que no piso 0 tenhamos um pé direito enorme onde conseguimos ver para todos os outros pisos acima.
O edifício tem umas formas muito características. Isto acontece para passar a ideia de que cada piso fosse diferente um dos outros; ter características diferentes, nomeadamente nas varandas, no espaço, vistas e iluminação.
As varandas, apesar de serem um espaço que não pode ser visitado, criaram-se la uns pequenos jardins, com água, também e mais uma vez para marcar a diferença do edifício.

Estes pequenos jardins só dão para ver vistos do ponto de vista de quem esta dentro do edifício, pois devido à sua estrutura em que parece que as varandas são muito altas e que vão diminuindo (link para foto), dai não se conseguir ver além da estrutura exterior.

Este edifício destaca-se não só pela sua exterior que tem um ar diferente do habitual mas também porque aposta nas últimas tecnologias no que toca a sistemas energéticos, de abastecimento de água e de gestão de resíduos. Também promove a diminuição do consumo e promove ainda a reciclagem e a reutilização.

Materiais 

A sua estrutura tem núcleo central de betão maciço cinzento como refere no ponto acima, a fachada é em placas de zinco negro pois é um material orgânico e resistente a corrosão, o tecto é falso com placas metálicas micro-perfuradas ou gesso cartonado com acabamento em tinta branca e na cobertura existem painéis solares para o aquecimento da água.

Pormenores

Plantas 

<center>

Cortes 

Arquitetura de Portugal